Радянська Верховина — назва кількох районних газет в УРСР.

 «Радянська Верховина» — районна газета у Сколівському районі (до 1991).
 «Радянська Верховина» — районна газета у Вижницькому районі .